Johann Hochstetter ist der Name folgender Personen:

* Johann von Hochstetter (1784–1867), deutscher Generalmajor
 Johann Andreas Hochstetter (1637–1720), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Conrad Hochstetter (1583–1661), deutscher Theologe